The Storm (film), een Amerikaanse western uit 1930 onder regie van William Wyler
The Storm (2017), Amerikaanse film uit 2017 
The Storm (Karnataka), het tweede album van muziekgroep Karnataka
The Storm (Daniel Defoe), een boek van Daniel Defoe over de "Grote Storm" van 26-27 november 1703 in Londen
The Storm (Elizabeth Laird), een boek van Elizabeth Laird
The Storm: Part I en The Storm: Part II, afleveringen van de televisieserie ER